Улица Ко́тина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Котина — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Котина — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица Котина — улица в городе Павлограде.

См. также 
 Улица Евгения Котина в городе Пыть-Ях